Medon () oder Médon ist

in der griechischen Mythologie:
 Medon (Sohn des Oileus), Halbbruder von Aias dem Lokrer
 Medon (Trojanischer Krieg), Bundesgenosse der Trojaner im Trojanischen Krieg
 Medon (Herold), Herold im Gefolge der Freier der Penelope
 Medon (Gatte der Iphianassa), Baumeister aus Killa in Troas
 Medon (Sohn des Pylades) und der Elektra
 Medon (Archon), Sohn des Kodros, erster lebenslanger Archon von Athen
 Medon (Kentaur), ein Kentaur auf der Hochzeit des Peirithoos
 Medon (Seeräuber), ein tyrrhenischer Seeräuber
 Medon (Argos), Sohn des Keisos, König von Argos

der Familienname von:
 Caroline Medon (1802–1882), deutsche Sängerin und Geliebte Arthur Schopenhauers
 Gustav Medon (1823–1905), deutscher Tänzer und Tanzlehrer

weiteres:
 (4836) Medon, ein Asteroid
 Medon (Gattung) eine Gattung der Kurzflügler.
 Medon (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Médon, einen Weiler bei Combloux in Frankreich